Kamień (polnisch „Stein“) bezeichnet mehrere Ortschaften in Polen:
 Kamień (Korsze), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Goldstein, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Kamień Krajeński, Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kamień Pomorski, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Cammin, Stadt in Pommern
 Kamień Śląski, Dorf in der Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Groß Stein, siehe Gross Stein
 Kamień (Powiat Rzeszowski), Gemeinde und Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Kamień (Powiat Chełmski), Hauptort der gleichnamigen Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Kamień (Piekary Śląskie), Stadtteil von Piekary Śląskie, Woiwodschaft Schlesien
 Kamień (Ruciane-Nida), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Kamien, 1938 bis 1945 Keilern, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Kamień (Rybnik), Stadtteil von Rybnik, Woiwodschaft Schlesien
 Kamień (Długołęka), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Steine, Kreis Breslau, Schlesien
 Kamień (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Stein, Kreis Angerburg, Ostpreußen

Kamień steht auch für
 Kamień (Einheit), polnisches Gewichtsmaß

Siehe auch
 Dave Kamien (1928–2023), US-amerikanischer Pianist, Dirigent und Komponist